RHIEN est un réseau d'hébergeur.
 Rhien est une commune de Lavancia-Épercy.